Vrsta je lahko:
 vrsta, osnovna enota biološke sistematike
 vrsta, v matematiki seznam števil z operacijami seštevanja med njimi
 vrsta, podatkovna struktura v bazah podatkov
 vrsta (književnost)
 vrsta, stara ruska enota (1,0668 km) za merjenje razdalj 
 Vrsta, Bihać

Zunanje povezave